Глеб Александрович Маврин род. (12 ноября 1994; Казахстан, Кокшетау) — российский и казахстанский видеоблогер (ютубер). Более известен как автор собственного YouTube — канала «GlebaTV».

Биография

Детство и юность 
Глеб родился 12 ноября 1994 в Казахстане, город Кокшетау.

Вместе со своим братом всегда находился с любовью и вниманием со стороны родителей и ни в чем не нуждался.

Помимо школы, Глеб посещал множество кружков и делал успехи в спорте (Маврин — КМС по плаванию). Ещё одним его увлечением был КВН: команда мальчишек даже несколько раз завоёвывали призовые места.

Глеб 6-ть раз пытался получить американскую визу и в итоге сумел добиться своего. Парень успел поступить в университет в Хьюстоне на направление «Бизнес и администрирование», прошёл в российский университет и параллельно, успевал подрабатывать.

Взрослая жизнь 
Поначалу у Маврина ещё не было понимания, чем ему заниматься в дальнейшем, пока к нему не приехал отец, с которым они отправились в путешествие на машине. За время поездки Глебу особо запал в душу Лос-Анджелес, и он понял, что хочет здесь жить. Уже через год Маврин переехал туда со своим другом.

Личная жизнь 
Личная жизнь Глеба не раскрыта

Карьера 
Первые шаги в блогерстве начал в 2016 году со съемок пранков и социальных экспериментов на своём YouTube-канале GlebaTV.

В 2016 году создал шоу «Американцы слушают русскую музыку», в котором под видом водителя Uber показывал американским пассажирам клипы и треки известных артистов из стран СНГ.

В октябре 2019 года на канале произошел крупномасштабный розыгрыш поездки в Америку, для которого блогер выпустил клип на свою песню «Сможешь всё». Однако победитель розыгрыша в прямом эфире отказался от поездки и выбрал деньги.

Настоящий шок американцы испытали в 2020 году, так как вместо обычной машины из Uber за ними начала приезжать настоящая полицейская машина.

В своем шоу Глеб пропагандирует позитив и дружбу, в том числе, дружбу между странами и народами. Зрители канала с восторгом воспринимают выпуски, посвященные отдельным странам, а именно: Казахстану, России, Украине, Беларуси и другим соседним странам. Кроме этого зрители очень часто отмечают доброжелательность в самом блогере: всегда хорошее настроение, отсутствие нецензурной лексики и спокойное отношение к хейтерам.

В рамках своего шоу блогер создал несколько рубрик.

⦁  «Freestyle’ная ПАУЗА» – рубрика, в которой американцы фристайлят под самые популярные треки;

⦁  «Накури американцев под русский музон» - рубрика, в которой американцы накуриваются под треки известных артистов. (В Лос-Анджелесе это легально);

⦁  «Тверк под русский музон» - рубрика, в которой американки с шикарными формами танцуют тверк под известные русские треки.

⦁  «Топ-5 от Звезд» - рубрика, в которой известные исполнители делятся со зрителями канала пятью любимыми песнями. В этой рубрике уже приняли участие такие звезды, как Feduk, Тима Белорусских, Miyagi и Andy Panda.

В выпусках шоу очень часто можно увидеть клипы и услышать треки Макса Коржа, Miyagi и Andy Panda, Скриптонита, Моргенштерна и Егора Крида.

В шоу собственной персоной приняли участие такие знаменитости, как: Desiigner, Lil Xan, King Bach, Dizaster и другие.

В 2021 году блогер впервые рассказал о том, что он из Казахстана, а именно из города Кокшетау. Впервые за долгое время навестил свою страну и привез американским звездам национальные сувениры из Казахстана: чапан, казахстанский коньяк, шоколад и др. Жители Казахстана поддержали Глеба в активном продвижении национальной культуры в Америке и разместили баннер на главной улице Кокшетау со словами: «Наш земляк покоряет Голливуд», где блогер изображён в окружении американских исполнителей в казахской одежде.

Источники 
https://lenta.ru/news/2022/06/01/glebatv

https://www.forbes.ru/rubriki-kanaly/video/460903-blogery-u-dorogi-cto-proishodit-s-reklamnym-rynkom-v-socsetah

https://www.teleprogramma.pro/news/1784963-on-pokazyvaet-vashu-silu-amerikancy-ocenili-prazdnovanie-dnya-pobedy-v-u3511%3famp

https://lenta.ru/articles/2018/09/14/ru_in_usa/

https://www.flashnord.com/news/90935

https://tntmusic.ru/17263-vaib-los-andzhelesa-pleilist-ot-glebatv/

https://tdnu.ru/article/russia/rossiyskiy-youtube-bloger-mavrin-do-slyez-rastrogal-amerikantsev-rasskazom-o-dne-pobedy/

https://www.cosmo.kz/my-so-skriptonitom-nachinaem-rabotat-desiigner-v-novom-vypuske-glebatv/amp/

https://tengrinews.kz/music/imanbek-vyipustil-sovmestnyiy-trek-s-amerikanskim-reperom-457030/

https://www.news.obozrevatel.com/show/people/bloger-millionnik-iz-ssha-pozhalovalsya-na-bojkot-rossijskih-pesen-iz-za-vojnyi-shou-glebatv-pod-ugrozoj-zakryitiya/amp.htm

https://toppeoples.ru/glebatv/

https://716.kz/news/12639-intervyu-s-urozhencem-goroda-kokshetau-zhitelem-los-andzhelesa-glebom-mavrinym-glebatv.html

https://ya-izvesten.ru/glebatv-gleb-mavrin-cozdatel-populyarnogo-youtube-kanala/

http://magopc.ru/news/29550.htm

https://aboutan.ru/blogery/gleb-mavrin.html

https://artmoskovia.ru/ochen-kruto-zvezda-amerikanskogo-tv-king-bah-o-rossijskom-repe-v-shou-glebatv.html

https://popcake.tv/news/desiigner-oczenil-rossijskih-reperov-v-shou-gleba-mavrina

https://air.io/youtube/air-insight-how-one-uber-ride-launched-a-channel-that-eventually-gained-one-million-subscribers 

https://medialeaks.ru/0407tat-str-shw-kizaru-usa/

Примечания

Ссылки 

Канал GlebaTV на YouTube

Канал GlebaTV LIVE на YouTube